een scheur of kier
 metafoor (in de volkstaal) voor de anus of billen, een deel van de menselijke anatomie
 een reet- of rootput, water waarin vlas wordt geroot
 een braak (instrument) om vlas of hennep te roten

Als eigennaam:
 Reet (België), een deelgemeente van Rumst (provincie Antwerpen)
 station Reet, een voormalig station in deze gemeente op spoorlijn 61
 Stopplaats Reet, een voormalige stopplaats aan de Nederlandse spoorlijn Arnhem - Nijmegen